Финал Кубка шотландской лиги 1994 года — финальный поединок розыгрыша Кубка шотландской лиги сезона 1994/95, состоявшийся 27 ноября 1994 года на стадионе «Айброкс» в Глазго, в котором встречались клубы «Рэйт Роверс» и «Селтик». Основное и дополнительное время матча закончилось со счётом 2:2, в серии послематчевых пенальти удачливее оказались футболисты «странников» — 6:5.

Путь к финалу

«Рэйт Роверс»

«Селтик»

Отчёт о матче 

Регламент матча
 90 минут основного времени.
 30 минут дополнительного времени в случае необходимости.
 Послематчевые пенальти в случае необходимости.
 Пять игроков в запасе.
 Максимум три замены.

Расшифровка позиций:
GK — вратарь; RB — правый защитник; СВ — центральный защитник; LB — левый защитник; SW — свипер (свободный защитник); RM — правый полузащитник; CM — центральный полузащитник; LM — левый полузащитник; AM — атакующий полузащитник; SS — оттянутый нападающий; CF — центральный нападающий; DF — защитник; MF — полузащитник; FW — нападающий.

Примечания

Ссылки 
 Протокол матча на Soccerbase.com

1994
Матчи ФК «Рэйт Роверс»
Матчи ФК «Селтик»
Футбол в Европе в 1994 году
События 27 ноября
Спортивные соревнования в Глазго
Спорт в Шотландии в 1994 году
Ноябрь 1994 года